Мембибре-де-ла-Ос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 46 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии